Restsprache bezeichnet

 eine nur in Resten erhaltene Sprache, siehe Korpussprache
 eine nur noch in Restgebieten verbreitete Sprache, siehe Restvolk